Miejscowości w USA:
 Solway – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami
Gminy w USA:
 Solway (ang. Solway Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis

Zobacz też 
 Solbus Solway SL10
 Solbus Solway SL11
 Solway Firth
 Solvay